Чьєрна Легота — село в окрузі Бановце над Рожнявоу Банськобистрицького краю Словаччини.
 Чьєрна Легота — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.